Kim Young-Chul (Incheon, 30 de junho de 1976) é um futebolista profissional sul-coreano, defensor, milita no Chunnam Dragons.

Carreira 
Kim Young-chul integrou a Seleção Sul-Coreana de Futebol na Copa do Mundo de 2006.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006